Fort Hollandia (Goudkust) of Groß-Friedrichsburg, een fort in Ghana
Fort Hollandia (Moerdijk), of Noordschans, een fort ten noorden van Klundert
Fort Hollandia (Saparua), een VOC fort op Saparua 
Fort Hollandia (Ternate), een VOC fort op Ternate 
Fort Hollandia (Banda), een VOC fort op Banda